Ралли Мексики 2015 года (официально 29º Rally Guanajuato México) - третий этап чемпионата мира по ралли 2015 года, проходивший с 5 по 8 марта. Это 29-ый Ралли Мексики в истории и 12-ый в рамках чемпионата мира. Третий раз подряд победил в Мексике Себастьен Ожье.

Список участников

Ход этапа 
Мадс Остберг стал первым пилотом на Ралли Мексики, который получил повреждения своего автомобиля: на третьем спецучастке из-за проблем с коробкой передач он не смог избежать небольшого столкновения. А следом за ним в гораздо более серьезные аварии попали Отт Тянак (вылетел в озеро), Хейден Пэддон и Крис Мик.  Не избежали также проблем на СУ4 Роберт Кубица (потерял больше 8 минут), Дани Сордо (как и Остберг испытывал проблемы с коробкой передач), небольшой разворот был у Тьерри Невилля. На восьмом спецучастке в пятницу произошло еще несколько аварий: после прокола колеса не справился с управлением идущий вторым Тьерри Невилль и перевернул свой Hyundai i20, также получил прокол колеса и отставание в 30 секунд его напарник Дани Сордо. После всех этих аварий, вылетов и технических проблемы первая пятерка выглядела следующим образом: Ожье - Латвала - Остберг - Миккельсен - Эванс. 

По новым правилам в субботу трассу открывали не лидеры, а сошедшие накануне пилоты (в данном случае Пэддон, Кубица, Тянак, Мик, Невилль, Бертелли и Гуэрра). На СУ12 еще один лидер вылетел трассы, повредил подвеску и колесо - Яри-Матти Латвала, и после этого борьба за победу практически прекратилась: Себастьену Ожье просто нужно было избегать ошибок и ехать в уверенном темпе. С вылетом Латвалы до конца гонки уже не было серьезных перестановок среди группы лидеров. Ожье победил, компанию ему на пьедестале почета составили норвежцы Остберг и Миккельсен, Элфин Эванс на  - четвертый Ford Fiesta RS, Сордо - пятый. Из-за многочисленных аварий и вылетов среди пилотов топ-команд целых три представителя категории WRC-2 смогли попасть в первую десятку классификации: Нассер Аль-Аттия, Николас Фукс и Яри Кетомаа.

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 8, 25 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2015 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2015 году